Вторая лига Белоруссии по футболу 2020 году (30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд Второй лиги) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2020 года во Второй лиге.

Регламент 
Чемпионат Республики Беларусь среди команд Второй лиги пройдет в два этапа (групповой и финальный этапы) с участием 22 команд.

На групповом этапе команды делятся по территориальному признаку на два дивизиона по 11 команд в каждом, где проводят матчи по принципу «каждый с каждым» в два круга — на своем поле и поле соперника.

Финальный этап:

Команды дивизиона Э. Малофеева, занявшие места с первого по третье по итогам группового этапа, играют с командами дивизиона С. Алейникова, занявшими места с первого по третье по итогам группового этапа, по принципу «каждый с каждым» в два круга — на своем поле и поле соперника, где разыгрывают итоговые места с первого по шестое. При этом, набранные очки на групповом этапе в играх между данными командами сохраняются на финальном этапе.

Команды обоих дивизионов, занявшие места с четвёртого и ниже по итогам группового этапа, играют между собой по два стыковых матча (на своем поле и поле соперника) по схеме А4 — В4; А5 — В5 и т. д., где определяют итоговые места в турнирной таблице с седьмого и ниже.

Решением АБФФ матчи 16-го и 17-го тура проходили без зрителей.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, покинувшие Вторую лигу:
  «Арсенал» (Дзержинск) — 1-е место, выход в Первую лигу,
  «Ошмяны»-БГУФК — 2-е место, выход в Первую лигу,
  «Узда» — отказ от участия,
  «Белшина»-2 (Бобруйск) — преобразован в дубль «Белшины»,
  «Неман-Агро» (Столбцы) — прекратил существование.

Клубы, пополнившие Вторую лигу:

  «Барановичи» — 15-е место, вылет из Первой лиги,
  «Днепр-Могилёв» — дебютант лиги, не является правопреемником ФК «Днепр» и ФК «Дняпро»,
  «Бумпром» (Гомель),
  «Динамо-Брест-1960» — дебютант лиги,
  «Днепр» (Рогачёв),
  «Жлобин»,
  «Мелиоратор» (Житковичи) — дебютант лиги,
  «Островец» — дебютант лиги,
  «Полоцк-2019» — дебютант лиги,
  «Шахтёр» (Петриков) — дебютант лиги,
  «Кронон» (Столбцы) — дебютант лиги,
  «Чайка» (Зельва) — дебютант лиги,
  «Першы Рэгиён» (Ковердяки) — дебютант лиги.

Переименование команд 
Перед стартом сезона стало известно о
переименовании следующих коллективов:
 1. ДЮСШ-3-«Стэнлес» (Пинск) — в «Стэнлес» (Пинск).

Клубы-участники

Иностранные игроки 
Из статуса легионера выведены футболисты, которые постоянно проживали в Беларуси и выступали здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста. Ранее исполком АБФФ принял решение не считать россиян, а также иностранных студентов белорусских ВУЗов легионерами в чемпионате страны.

Турнирная таблица

Группа А

Группа В

Статистика группового этапа

Бомбардиры

Группа А

Группа Б

Ассистенты

Группа А

Группа Б

Финальный этап 
Команды дивизиона Э. Малофеева, занявшие места с первого по третье по итогам группового этапа, сыграли с командами дивизиона С. Алейникова, занявшими места с первого по третье по итогам группового этапа, по принципу «каждый с каждым» в 2 круга — на своем поле и поле соперника, разыграв итоговые места с первого по шестое. При этом набранные на групповом этапе очки в играх между данными командами сохранялись в финальном этапе.

Стартовая таблица

Итоговая таблица 

Примечание. «Молодечно», не смотря на поражение в переходных матчах, вышел в первую лигу благодаря освободившимся вакансиям (сразу несколько команд прекратили существование). По этой же причине вышла в первую лигу команда «Барановичи».

Команды обоих дивизионов, занявшие места с четвёртого и ниже по итогам группового этапа, сыграли между собой по 2 стыковых матча, в которых определили итоговые места в турнирной таблице.

За 7-8-е места 

|}

За 9-10-е места 

|}

За 11-12-е места 

|}

За 13-14-е места 

|}

За 15-16-е места 

|}

За 17-18-е места 

|}
* Команда «Першы Рэгіён» снялась с чемпионата.

За 19-20-е места 

|}

За 21-22-е места 

|}
* Команда «Жлобин» не явилась на игру.

Статистика сезона

Бомбардиры

Ассистенты

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2020
 Первая лига Белоруссии по футболу 2020
 Кубок Белоруссии по футболу 2019/2020
 Кубок Белоруссии по футболу 2020/2021

Белоруссия 2
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020
Спорт в Белоруссии в 2020 году